La locution bataille de l'Atlantique est utilisée pour décrire deux évènements militaires distincts :
 la Première bataille de l'Atlantique, lors de la Première Guerre mondiale ;
 la Seconde bataille de l'Atlantique, au cours de la Seconde Guerre mondiale ; un article en retrace la chronologie.